Фуггерай () — «квартал Фуггеров» в Аугсбурге, Германия, созданный Якобом II Фугерром Младшим, прозванным Богатым, вместе со своими братьями для жителей Аугсбурга, оказавшихся в трудном материальном положении. Является одним из старейших в мире проектов социального жилья.

Фуггерай 

Фуггерай — ансамбль с 8 переулками и 7 воротами — построен Томасом Кребсом в 1514—1523 гг. и представляет собой «город в городе» с собственной церковью, с «городскими стенами» и городскими воротами. Комплекс зданий расположен к востоку от городской ратуши в районе Якоберфорштадт (). Памятные доски над тремя воротами и каменные гербы с лилиями напоминают о семье основателя. На территории квартала располагается музей Фуггерай, в котором ранее жил прадед Вольфганга Амадея Моцарта, церковь Святого Марка, а также бомбоубежище для жителей квартала, в котором теперь рассказывается история Фуггерай во время Второй мировой войны.

Вход в комплекс — через ворота c Якоберштрассе (), на которых сохранились оригинальные посвящение, дата «1519» и гербы Фуггеров.

Сначала комплекс состоял из 53 зданий, предназначенных для размещения 106 семей. Частью образуя непрерывный и симметричный ансамбль, они стояли на неровном участке земли и были окружены стеной с пятью воротами. Здания имеют скромные фасады и крутые крыши со ступенчатыми фронтонами. Все жилища Фуггерай имеют собственный вход. Благодаря этому жители имеют ощущение «домохозяина», живущего в собственном доме. Входные двери и верхние дверные опоры имеют самые различные формы. Это указывает на то, что когда-то использовались двери из снесенных строений предшественников. Каждая входная дверь снабжена звонком и железной ручкой, а наружные стены — табличками с номерами домов. Ручки звонков у дверей в квартиры оформлялись в большинстве своем индивидуально. Согласно легенде это делалось затем, чтобы жители ночью при неосвещенных переулках могли на ощупь определить правильный вход. Сегодня переулки ночью освещаются газовым освещением. Готические цифры с 1519 года на нумерованных по порядку домах были, вероятно, самыми ранними номерами домов в Аугсбурге. Тогда были помечены первые 52 дома. Сегодня готические номера домов сохранились лишь частично.

Свежую воду жители Фуггерай брали из колодцев с насосами, находившимися в разных местах поселения и источника. Чашеобразный источник литого чугуна стоит на основном пересечении поселения. На этом месте уже в 1599 году был сооружен деревянный источник, как первое водное подсоединение. Город позволил провести его бесплатно. В 1744 году деревянный источник был заменен каменным. С 1715 года в Фуггерай жил колодезный мастер, отвечавший за оборудование, обслуживание и уборку водопроводов, источника и протекающего маленького ручья.

Британская авиация во время бомбардировок 1944 года сильно повредила Фуггерай. Во время реконструкции (1947—1955), финансируемой фондом Фуггеров, было построено 14 дополнительных домов.

Сейчас (2014 г.) в квартале живут около 150 человек. Все дома модернизированы, проведено электричество, отопление и т. д. Фонд семьи Фуггеров решает, кто может жить в этих домах. Сначала предпочтение отдавалось семьям с детьми, но затем стали рассматривать заявления всех нуждающихся — обязательно католиков и живущих в Аугсбурге не менее двух лет. Жильцы платят номинальную ренту в 1 рейнский гульден (примерно 0,88 евро) в год, а также три молитвы ежедневно за основателей квартала. На оплату коммунальных услуг ежемесячно выдаётся 46 евро.

Церковь Св. Марка 

В 1581 году Маркус и Филипп Эдуард Фуггеры поручили построить маленькую церковь Св. Марка. Здание с тех пор неоднократно перестраивалось. После разрушений Второй мировой войны она была построена заново. В церкви находятся некоторые предметы, сохранившиеся с момента её строительства. «Распятие» работы Джакомо Пальма Младшего (около 1600 года) можно увидеть в главном алтаре, выполненном в стиле маньеризма. Эпитафия Ульриху Фуггеру, изображающая усопшего завернутого в саван, была выполнена Адольфом Даухером. Автор проекта Альбрехт Дюрер.

Школа и дом церковного служки 

В доме номер 35 на Херренгассе () в настоящее время находятся ризница и квартира священника Фуггерай. Дом раньше служил школой, а также квартирой для церковного служки церкви Св. Марка, который был одновременно преподавателем в Фуггерай. Школа социального поселения была основана в середине XVII века.

Дровяной дом 

В домах номер 40, 41 и 42 на Херренгассе () был в течение XVI века «дровяной дом», в котором «дровяным лечением» боролись с сифилисом. Использовали экстракты южноамериканского гваякового дерева, которое также закупалось фирмой Фуггеров и которым она обеспечивала даже императора Максимилиана I и кардинала Маттеуса Ланга.

Дом Франца Моцарта 

С 1681 в доме 14 по Миттлерегассе () на верхнем этаже жила семья Франца Моцарта — прадедушки композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Франц Моцарт работал как строительный мастер и кроме того занимался похоронами убийц. В те времена подобное занятие считалось позорным. Он постепенно растерял свою клиентуру и так обнищал, что вынужден был перейти жить в квартал Фуггерай. Франц Моцарт скончался здесь в апреле 1694 года. Теперь этот дом и дом 13 являются музеем, рассказывающем о быте средневекового и современного Фуггерая.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Фуггерай на немецком языке

Культура Аугсбурга
Фуггеры
Появились в 1510-е годы